— японская киноактриса, модель и певица, которая начала свою карьеру в качестве японского идола в 2000 году. С тех пор она стала ведущей актрисой на телевидении и в кино.

Биография 
Родилась 24 марта 1985 года в городе Асаминами, префектура Хиросима. В юности интересовалась спортом, играла в баскетбол в средней школе. Затем, на первом году обучения в старшей школе, она начала успешную карьеру в шоу-бизнесе, пройдя прослушивание в Horipro Talent Caravan. Её родители изначально были против того, чтобы их дочь делала карьеру в сфере развлечений, но уступили, когда осознали её призвание.

С 2001 года она начинает активно появляться в сериалах и телешоу. В 2001 году дебютировала в роли актрисы в телесериале «Kindaichi Case Files». В 2002 году она снялась в короткометражном фильме «Справедливость» производства Jam Films. В 2003 году она впервые появилась в сериале Fuji TV «Как я живу».

В 2003 году поступила в Teikyo University Junior College (帝京大学短期大学?), который позднее покинула.

В 2006 году она начала певческую карьеру, выпустив 24 марта 2006 года свой первый сингл «Period», написанный Каори Мотида и Такеши Кобаяси.

В 2007 году она исполнила свою первую главную роль в многосерийном сериале «Мерцание светлячков». После того, как в 2010 году вышел сезон, он стал хитом, и в 2012 году вышла киноверсия.

В 2013 году она сыграла главную роль в исторической драме «Сакура Яэ».

Фильмография

Дорамы

Фильмы

Voice talent 
 Kikansha Thomas (Victoria)
 The Incredibles (Violet Parr)

Дискография

Синглы

Награды 
 Nikkan Sports Drama Awards
 2004, Best Supporting Actress: Sekai no chuushin de, ai wo sakebu (Second)
 2007, Best Actress for Summer: Hotaru no Hikari (Winner)
 Television Drama Academy Awards
 2004, Best Supporting Actress: Sekai no chuushin de, ai wo sakebu (Winner)
 2006, Best Supporting Actress: Byakuyakou (Winner)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт актрисы
 Неофициальный фан-сайт
 Харука Аясэ — официальная информация актёрского агентства

Певцы и певицы в жанре J-pop